Onderdistrict in Indonesië
 Pakem (Sleman), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Pakem (Bondowoso), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pakem (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pakem (Sukolilo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pakem (Pakem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java